Шотландский Премьер Дивизион 1984/1985 () — 88-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 11 августа 1984 года и закончился 11 мая 1985 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1984/1985
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1984 году
Спорт в Шотландии в 1985 году